Джессика Сонья Ди Чикко (; род. 10 июня 1980, Лос-Анджелес) — американская актриса озвучивания и кино и певица, наиболее известная по своим ролям в мультсериалах и видеоиграх.

Биография 
Джессика Ди Чикко родилась в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Её отец — теле- и киноактёр . Её семья переехала в Нью-Йорк, когда она была молодой, и она выросла в районе Верхний Вест-Сайд. Во втором классе, она была выбрана Марло Томас, чтобы появиться на специальным ТВ-роликом «Free to Be… a Family» телеканала «ABC». Она также была брошена Фрэнсисом Фордом Копполой в фильме «Крёстный отец 3», а также была приглашённой ролью в телесериале «». У неё была второстепенная роль Синди Загареллы в юности в фильме 1993 года «». В пятнадцатилетнем возрасте она была фотографом на обложке журнала «New York Magazine», который опубликован в декабре 1996 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы озвучивания США
Актрисы XXI века
Родившиеся в Лос-Анджелесе